Александр Владимирович Иванов (род. 1 мая 1956, Омск) — американский шахматист, гроссмейстер (1991).

В составе сборной США участник 35-й Олимпиады (2002) в Бледе.

Эмигрировал в США в 1988 году. Женат на Эсфири Эпштейн.

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты США